«Так и будет»:
 Так и будет (пьеса) — пьеса Константина Симонова (1944)
 Так и будет (фильм-спектакль) — фильм-спектакль 1973 года по пьесе К. Симонова в постановке Малого театра (режиссёры: Л. Варпаховский, В. Сверчков, Г. Холопова)
 Так и будет (фильм) — телефильм 1979 года по пьесе К. Симонова (режиссёр: Л. Мирский)